Cascatinha pode se referir a:

Cascatinha, voz masculina da dupla Cascatinha e Inhana.
Cascatinha, personagem de Castrinho nos programas Balão Mágico e Chico City

Geografia
no Rio de Janeiro
Cascatinha, bairro de Nova Friburgo
Cascatinha, distrito de Petrópolis.
Cachoeira Cascatinha, atração turística de Cambuci.

em Minas Gerais
Cascatinha, bairro de Juiz de Fora
Cascatinha, bairro de Curitiba

Desambiguação